Бернардино Ланино (1512—1583) — итальянский художник эпохи Высокого Возрождения.

Сперва учился у Джероламо Джовеноне. Начал карьеру художника в Верчелли. С 1530 года был связан с мастерской Гауденцио Феррари, а после его переезда в Милан (около 1540 года) стал считаться первым художником в Верчелли (Пьемонт).

Творчество 
Творчество мастера можно разделить на три периода.

Первый период — юношество и годы молодости, когда, вдохновлённый работами Гауденцио Феррари, он создал «Мадонну с младенцем» (Савойская галерея).

Второй период совпадает с пребыванием в Милане, где Бернардино Ланино находится под влиянием Леонардо да Винчи (Св. Анна с Богородицей и Ребёнком (Пинакотека Брера, Милан).

Во время третьего периода предыдущий опыт помогает Б. Ланино найти свой оригинальный и самостоятельный стиль, в котором традиции высокого Возрождения и нового стиля сливаются в маньеризме-декоративизме (Мадонна делла Грациа, Сан Паоло, Верчелли).

После смерти Гауденцио Феррари (1543) Ланино унаследовал его мастерскую и престиж знаменитого художника Милана.

Ссылки 
 Lanino, Bernardino
 Работы БернардиноЛанино

Художники по алфавиту
Художники Италии XVI века
Художники итальянского Возрождения
Художники религиозного жанра
Художники Милана